Küffer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Küffer (1911–2001), österreichischer Maler
 Georg Küffer (1890–1970), Schweizer Pädagoge und Schriftsteller
 Johannes Küffer der Jüngere (1614–1675), deutscher Arzt
 Pascale Küffer (* 1992), Schweizer Fußballspielerin

Siehe auch:
 Küfer
 Kuffer